Dorheim bezeichnet:

 Dorheim (Friedberg), einen Stadtteil von Friedberg, Hessen
 Dorheim (Neuental), einen Ortsteil von Neuental, Hessen
 Amt Dorheim, ein historisches Amt in der Grafschaft Hanau-Münzenberg